Il Campionato argentino di rugby a 15 1966  è stato vinto dalla selezione di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione di Tucumàn

Contesto 
 L'Unión de Rugby del Norte assume definitivamente il nome di Unión de Rugby de Tucumán
 Le "Gazzelles", selezione Under 23 sudafricana visita in tour l'Argentina.

Tabellone

Eliminatorie

Semifinali 

Vittoria di Tucumàn per sorteggio

Finale

Collegamenti esterni